Polska Formuła Mondial Sezon 1990 – drugi sezon Polskiej Formuły Mondial. Mistrzem został Artur Skwarzyński (Estonia 21).

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1990 w sportach motorowych
1990 w polskim sporcie
Polska Formuła Mondial